Srednjak je lahko:

naselje:
Srednjak - naselje na Hrvaškem

vodotok:
Srednjak - potok v okolici Domžal

otok:
Srednjak - hrvaški otoček v Jadranskem morju